Scooby puede referirse a:

 Scooby-Doo, un personaje animado de televisión también llamado Scooby.

 ¡Scooby!, película del 2020.

 Scooby Web Calendar, el nombre en clave anterior para Web-UI del proyecto Cosmo Web Calendar de La Open Source Applications Foundation.

 término de argot para el fabricante japonés de automóviles Subaru.

 Apodo de Cristián Castañeda (1968), exfutbolista chileno.

 Apodo de Philip Scooby Wright, jugador de fútbol americano.

Véase también 

 Scooby-Doo